Deux navires de lUS Navy on porté le nom dUSS Salt Lake City, d'après la capitale de l'Utah :

l', un croiseur lourd de classe Pensacola qui participe à la Seconde Guerre mondiale avant de servir de cible à des essais nucléaires en 1946 ;

l', un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1984 à 2006.

Salt Lake City